Arnaud Binard (1971- ), acteur français ;
Élise Binard (1911-1944), résistante belge ;
France Binard (1917- ), mieux connue sous le nom de Véra Hérold, poétesse et céramiste française.
Chantal Binard (1948- ), jardinière, auteure , céramiste ;